El nombre Ron Arad puede referirse a:
Ron Arad, militar israelí desaparecido en Líbano.
Ron Arad, diseñador industrial israelí.